Há pelo menos dois teoremas comumente atribuídos a Varignon:
 Teorema de Varignon (mecânica), sobre forças e momento.
 Teorema de Varignon (geometria), sobre quadriláteros e paralelogramos.

Teoremas